Qin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dao-Zheng Qin
 Xiang Kun Qin
 Ting-Kui Qin